

Некрасовка — село, Денисовський район, Костанайська область
 Некрасовка — село, Урджарський район, Абайська область

Некрасовка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Некрасовка — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Некрасовка — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Некрасовка — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район

Див. також 
 Некрасівка (Кропивницький)
 Некрасівка (Бєлогорський район)
 Некрасівка (Калінінградська область)